Tirtoyudo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Tirtoyudo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Tirtoyudo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar